Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2010 vond plaats van 4 tot en met 9 januari in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Titelhoudster in het enkelspel, Jelena Dementjeva, nam niet deel. De winnares, de als derde geplaatste Yanina Wickmayer, kreeg 280 punten voor de WTA-ranglijst. Wickmayer versloeg het Italiaanse eerste reekshoofd Flavia Pennetta in de finale met 6-3 en 6-2. Het was de derde toernooizege uit de carrière van Wickmayer.

In het dubbelspel werd het toernooi gewonnen door het eerste reekshoofd Cara Black en Liezel Huber. Zij versloegen in de finale Natalie Grandin en Laura Granville in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland 2010
Auckland